Touray ist der Familienname folgender Personen:

 A. K. Touray († 2002), gambischer Politiker
 Adam Touray (* 1994), deutscher Basketballspieler
 Almamy Touray, gambischer Politiker
 Assan Touray, gambischer Politiker
 Bintou Touray Huma, gambische Sportfunktionärin, siehe Bintou Huma
 Cherno Barra Touray (* 1944), gambischer Politiker und Diplomat
 Emil Touray, gambischer Journalist
 Fatou Jammeh-Touray, gambische Politikerin
 Ganyie Touray (* 1950), gambischer Politiker

 Josephine Touray (* 1979), dänische Handballspielerin

 Mam Touray, gambische Leichtathletin
 Momodou S. Touray, gambischer Politiker
 Njogu Touray (* 1960), gambischer Künstler
 Nuha Touray, gambischer Politiker und Verwaltungsbeamter
 Omar Touray (* 1965), gambischer Politiker
 Ousman Touray, gambischer Politiker
 Pa Dembo Touray (* 1980), gambischer Fußballspieler

 Suwaibou Touray, gambischer Politiker
 Yankuba Touray (* 1966), gambischer Politiker